Sprookjesbos (Efteling), attractie in het themapark Efteling
 Sprookjesbos Valkenburg, themapark in Valkenburg
 Sprookjesbos (Merveilleux), attractie in het themapark Parc Merveilleux
 Sprookjesbos (evenement), sprookjesfestival te Oudenaarde
 Sprookjesbos (Sprookjeshof), attractie in het themapark sprookjeshof te Zuidlaren (Groningen)
 Sprookjesbos (Hong Kong Disneyland)
 Sprookjesbos Meli Park, attractie in het West-Vlaamse dorp Adinkerke